Подру́га — друг женского пола. Основная статья — Дружба.

Другие значения 
 «Подруга» — альбом группы «Пропаганда».
 Фильмы
 «Подруга» — фильм 1988 года, Аргентина, Германия.
 «Подруга» — фильм 2004 года, Индия.

См. также